Holoskiv – centro abitato ucraino dell'oblast' di Ivano-Frankivs'k 
 Holoskiv – centro abitato ucraino dell'oblast' di Chmel'nyc'kyj nel distretto di Kam"janec'-Podil's'kyj
 Holoskiv – centro abitato ucraino dell'oblast' di Chmel'nyc'kyj nel distretto di Chmel'nyc'kyj